Die 1. Tennis-Bundesliga der Herren 30 wurde 2021 zum 17. Mal ausgetragen. In der Staffel Nord spielten acht Mannschaften, von denen die drei letztplatzierten abstiegen und der Staffelsieger in das Finale um die deutsche Meisterschaft einzog. In der Staffel Süd spielten sieben Mannschaften bei zwei Absteigern. Auch hier zog der Staffelsieger in das Finale ein.

Die Spiele der Gruppenphase wurden an insgesamt sieben Spieltagen von Juli bis August 2021 ausgetragen. Das Finale wurde am 28. August 2021 auf der Anlage des TC Bad Homburg als Sieger der Südstaffel ausgetragen. Die Gäste des Buschhausener TC als Vertreter der Nordstaffel konnten das Endspiel knapp mit 5:4 gewinnen und wurden damit deutscher Meister.

Die Mannschaften des KTHC Stadion Rot-Weiss, des TuS St. Hubertus und des TC Wernigerode im Norden sowie des STK Garching und des TV 1860 Aschaffenburg im Süden stiegen in die jeweilige Regionalliga ab.

Durch die im Vorjahr aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallene Saison gab es keine sportlichen Aufsteiger in die aktuelle Runde.

Spieltage und Mannschaften 
Die Spiele wurden jeweils Samstag um 13:00 Uhr ausgetragen.

Finalrunde 
Das Finale um die deutsche Meisterschaft wurde am 28. August 2021 zwischen den Siegern der Nord- und Südstaffel auf der Anlage des TC Bad Homburg ausgetragen.

Der Buschhausener TC gewann denkbar knapp mit 5:4 – der entscheidende Punkt konnte dabei erst mit einem 10:7 im Match-Tie-Break des letzten gespielten Doppels errungen werden.

1. Tennis-Bundesliga (Herren 30) Nord

Abschlusstabelle 

(M) – amtierender Deutscher Meister der Herren 30
(A) – Aufsteiger aus der Tennis-Regionalliga

Mannschaftskader

Ergebnisse

1. Tennis-Bundesliga (Herren 30) Süd

Abschlusstabelle 

(M) – amtierender Deutscher Meister der Herren 30
(A) – Aufsteiger aus der Tennis-Regionalliga

Mannschaftskader

Ergebnisse

Siehe auch 
 Tennis-Bundesliga 2021

Weblinks 
 Bundesligen 2021 Herren 30 (Nord)
 Bundesligen 2021 Herren 30 (Süd)

Einzelnachweise 

2021
Tennissaison 2021